Northwich Victoria FC (celým názvem: Northwich Victoria Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Northwich v nemetropolitním hrabství Cheshire. Od sezóny 2017/18 hraje v North West Counties League Premier Division (9. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou zelená a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Wincham Park (patřící Wittonu Albion) s kapacitou 2 300 diváků.

Historie 

Založen byl v roce 1874, název pak obdržel na počest tehdejší britské královny Viktorie. Nejúspěšnější období bylo v letech 1892 až 1894, kdy byl Northwich členem profesionální Football League (přesněji její Second Division).

V posledních desetiletích klub zažívá obrovský úpadek. V roce 2002 dokonce přišel o svůj vlastní stadion Drill Field, na kterém hrál celých 125 let (stadion zažil profesionální éru na počátku klubové existence). V roce 2005 se klubu podařilo postavit nový stadion Victoria, ale i ten byl později pro zadluženost prodán a následně zdemolován. V letech 2002–2005 a 2015–2017 hrával na stadionu městského rivala Witton Albion FC.

Nespokojenost příznivců s vedením klubů vyvrcholila v roce 2012 (po třech sestupech v posledních čtyřech letech, z toho dva byly administrativní), kdy si fanouškovské sdružení Northwich Victoria Supporters Trust založilo vlastní klub – 1874 Northwich FC. V roce 2017 se klub dostal do insolvence, což ho stálo nejen deset bodů v tabulce, ale i možnost záchrany v poloprofesionální soutěži.

Získané trofeje 

 FA Trophy ( 1× )
 1983/84
 Cheshire Senior Cup ( 17× )
 1879/80, 1880/81, 1881/82, 1883/84, 1884/85, 1888/89, 1928/29, 1936/37, 1949/50, 1954/55, 1971/72, 1976/77, 1978/79, 1983/84, 1993/94, 2009/10, 2010/11
 Staffordshire Senior Cup ( 3× )
 1978/79, 1979/80, 1989/90

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 Čtvrtfinále: 1883/84
 Welsh Cup
 Finále: 1881/82, 1888/89
 FA Trophy
 Vítěz: 1983/84
 FA Vase
 1. předkolo: 2017/18

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1890–1892: The Combination
 1892–1894: Football League Second Division
 1894–1898: The Combination
 1912–1913: Lancashire Combination (Division Two)
 1913–1915: Lancashire Combination (Division One)
 1919–1968: Cheshire County League
 1968–1979: Northern Premier League
 1979–1986: Alliance Premier League
 1986–2005: Conference National
 2005–2006: Conference North
 2006–2007: Conference National
 2007–2009: Conference Premier
 2009–2010: Conference North
 2010–2012: Northern Premier League (Premier Division)
 2012–2013: Northern Premier League (Division One South)
 2013–2016: Northern Premier League (Division One North)
 2016–2017: Northern Premier League (Division One South)
 2017– : North West Counties League (Premier Division)

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 2009/10: Klub byl vyloučen z Football Conference kvůli špatnému financování.
 2011/12: Klub byl přeřazen z Northern Premier League Premier Division (7. nejvyšší soutěž) do Division One North (8. nejvyšší soutěž) kvůli špatnému financování.
 2016/17: Klubu bylo svazem odebráno deset bodů za porušení stanov soutěže.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1874
Cheshire